Hieròfil d'Atenes, metge atenenc del s. VIaC
 Hieròfil (metge), metge grec del s.XII